Карагайская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Карагайская волость — в составе Оханского уезда Пермской губернии.
 Карагайская волость — в составе Тобольского округа Тобольской губернии.